Drewes ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Drewes (* 1952), US-amerikanischer Jazzsaxophonist, -klarinettist und -flötist
 Dagmar Drewes (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Daniel Drewes (* 1972), deutscher Schauspieler
 Ernst Drewes (1903–1991), deutscher Landrat
 Franz Drewes (1929–2017), deutscher Verwaltungsjurist
 Georg Drewes (1806–1842), Königlich Hannoverscher Hof-, Gold- und Silberarbeiter
 G. W. J. Drewes (1899–1992), niederländischer Orientalist und Islamwissenschaftler
 Hans Leo Drewes (1922–1999), Weihbischof im Erzbistum Paderborn
 Heinz Drewes (1903–1980), NS-Kulturfunktionär, Leiter der Musikabteilung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda
 Hellmuth Drewes (* 1934), österreichischer Komponist, Musiker und Chorleiter
 Johann Friedrich Ludwig Drewes († 17. November 1762), ev. Pfarrer zu Detmold, Kirchenlieddichter
 Karl Drewes (1895–1958), deutscher Offizier  
 Martin Drewes (1918–2013), deutscher Pilot und Luftfahrtautor
 Michael Drewes (* 1944), deutsch-mexikanischer Architekt, Kunst- und Bauhistoriker, Komponist
 Otto Drewes (1845–1910), deutscher Opernsänger (Bass)
 Patrick Drewes (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Stefan Marzischewski-Drewes (* 1965), deutscher Politiker (AfD)
 Ulrich Drewes (* 1966), deutscher Schauspieler
 Werner Drewes (1899–1985), deutsch-amerikanischer Maler und Druckgrafiker

Siehe auch:
 Dreves, Drews